Георгий Феодосьевич Вороной ( — ) — русский , член-корреспондент Петербургской академии наук с 1 декабря 1907 года.

Биография 
Родился в семье профессора русской словесности Нежинского юридического лицея, инициатора создания бесплатных недельных школ для рабочей молодёжи Киева Феодосия Яковлевича Вороного.

С 1889 года обучался в Санкт-Петербургском университете у Андрея Маркова (старшего). В 1894 году защитил магистерскую диссертацию «О целых числах, зависящих от корня уравнения третьей степени». В том же году был избран профессором Варшавского университета, где занимался исследованием цепных дробей. Учеником Вороного был Вацлав Серпинский.

В 1897 году защитил докторскую диссертацию «Об одном обобщении алгоритма непрерывных дробей», удостоенную премии имени Буняковского. После этого работал профессором математики в Варшавском Университете.

Участвовал во II всемирном конгрессе математиков.

Умер в Варшаве от желчекаменной болезни.

Память 
В честь учёного названа диаграмма Вороного, применяющаяся в информатике.

Теорема Вороного о параллелоэдрах: всякий примитивный параллелоэдр аффинно эквивалентен DV-области некоторой решётки.

Вороной создал новые научные направления в теории чисел, алгебры и геометрии, в частности он заложил основы геометрии чисел. Результаты его научной деятельности используются в кристаллографии, информатике, физике, электронике, астрономии, астрофизике, химии, химической инженерии, микробиологии, офтальмологии, а также при решении проблем искусственного интеллекта. Везде, где возникает потребность в расслоении пространства оптимальным образом, в определённом смысле, на отдельные клетки. Австрийские математики Айхгольцер и Ауренгаммер в своё время писали: «Диаграммы Вороного стали повсюду использоваться при конструировании геометрических алгоритмов. Значительный процент статей по вычислительной геометрии прямо или косвенно связаны с диаграммами Вороного».

Семья 
Жена Ольга Митрофановна Крицкая, сестра полковника РИА, а после Армии УНР П. М. Крицкого.

Сын — Юрий Юрьевич Вороной — украинский советский врач, участник боя под Крутами. В 1933 году впервые в мире сделал пересадку трупной почки человеку. Его жена Вера Иосифьевна Нечаевская — украинская писательница и общественный деятель, член Украинской Центральной Рады от Украинского женского союза.

Библиография 
Автор шести больших статей. Две из них (имеются открытом доступе) на французском языке напечатаны в трёх выпусках в немецком «Журнале чистой и прикладной математики»:
 Sur un problème du calcul des fonctions asymptotiques. Journal für die reine und angewandte Mathematik, 126; 241—282, 1903.
 Nouvelles applications des paramètres continus à la théorie des formes quadratiques. Deuxième mémoire. Recherches sur les parallélloèdres primitifs. Journal für die reine und angewandte Mathematik, 134; 198—287, 1908. Это введение и первая часть статьи.
 Nouvelles applications des paramètres continus à la théorie des formes quadratiques. Deuxième mémoire. Recherches sur les parallélloèdres primitifs. Journal für die reine und angewandte Mathematik, 136; 67-182, 1909. Это вторая часть статьи.

Литература 
Г. Ф. Вороной (1868—1908) : (Некролог) / [Проф. И. Брайцев]. — Варшава : тип. АО С. Оргельбранда с-вей, 1909. — 15 с.

Примечания

Ссылки 
 
 

Члены-корреспонденты Петербургской академии наук
Профессора Императорского Варшавского университета
Члены Санкт-Петербургского математического общества